L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 19 au  sur dur en extérieur.
Elle est classée en catégorie WTA 1000.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova, remplacée par  Claire Liu
  Ons Jabeur, remplacée par  Yulia Putintseva
  Anett Kontaveit, remplacée par  Shelby Rogers
  Anastasia Potapova, remplacée par  Lauren Davis

Lauréates 
En simple, la Tchèque Barbora Krejčíková remporte le 6e titre de sa carrière en battant en finale l'Américaine Iga Świątek. Il s'agit de son 1er titre en catégorie WTA 1000.

La paire Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova remporte le titre, il s'agit de leur  ensemble.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2023)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Dubaï
Tennis en février 2023
Sport aux Émirats arabes unis en 2023